Knox megye (Illinois)
Knox megye (Indiana)
Knox megye (Kentucky)
Knox megye (Maine)
Knox megye (Missouri)
Knox megye (Nebraska)
Knox megye (Ohio)
Knox megye (Tennessee)
Knox megye (Texas)